Колунго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сомонтано-де-Барбастро. Занимает площадь 40.64 км². Население — 147 человек (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски